Matteo Porru – scrittore italiano
 Vincenzo Raimondo Porru – presbitero, filologo e linguista italiano